Dywizje pancerne noszące numer 20:

 20 Warszawska Dywizja Pancerna – ludowego Wojska Polskiego
 20 Dywizja Pancerna – Wehrmachtu
 20 Dywizja Pancerna – Armii Czerwonej w okresie II wojny światowej
 20 Zwienigorodzka Dywizja Pancerna – Armii Radzieckiej w okresie powojennym